Renato Travaglia – pilota di rally italiano
 Simon Travaglia – scrittore neozelandese
 Stefano Travaglia – tennista italiano

Pagine correlate 

 Travaglio
 Valtravaglia